Чемпионат России по женской борьбе 2021 года прошёл 11—12 мая в Улан-Удэ (Бурятия).

Призовой фонд 
Призовой фонд от генерального партнера чемпионата России компании АО «Забайкальское горнорудное предприятие» составит 7,5 млн рублей — по 750 тысяч на весовую категорию. Победитель чемпионата получит 250 тысяч рублей, призеры — по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя — 150 тысяч рублей.

Медалистки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Гурская, Ветошкина, Исакова, Ологонова, Коблова, Фоменко, Кузнецова, Велиева, Буракова и Букина победители предолимпийского чемпионата России

Чемпионаты России в 2021 году
Май 2021 года в России
2021 год в борьбе
Спортивные соревнования в Улан-Удэ
Чемпионаты России по женской борьбе
2021 год в Бурятии